Минихоф-Либау () — ярмарка () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Йеннерсдорф.  . Официальный код  —  10505.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Зампт (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда